49-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1986 по апрель 1987 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом результатов, показанных на предварительном этапе. В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются по результатам личных встреч, затем по соотношению выигранных и проигранных партий.

Команды, занявшие на предварительном этапе 9—12-е места, играли в один круг с учётом матчей между собой на 1-м этапе, а затем приняли участие в переходном турнире с 4 лучшими командами 1-й лиги за 4 путёвки в высшую лигу.

Высшая лига

Предварительный этап 

Места проведения туров: Свердловск, Запорожье (декабрь), Москва, Ленинград (январь).

Финальный этап 

Итоговые результаты с учётом матчей предварительного этапа. Места проведения туров: Караганда (февраль-март), Минск (март-апрель).

За 9-12 места 

Итоговые результаты с учётом матчей команд между собой на предварительном этапе (выделены курсивом). Единственный тур прошёл в феврале в Одессе.

Переходный турнир  
 1. «Уралочка»-2 Свердловск
 2. МедИн Одесса
 3. «Автомобилист» Ташкент
 4. «Искра» Ворошиловград
 5. «Нефтчи» Баку
 6. «Спартак» Омск
 7. «Сокол» Киев
 8. «Динамо» Каунас

Путёвки в высшую лигу сезона 1987/88 года получили «Уралочка»-2, МедИн, «Автомобилист» и «Искра».

1-я лига

За 5—16 места  
 5. «Спартак» Донецк
 6. «Кировец» Новосибирск
 7. «Аврора» Рига
 8. «Виброприбор» Кишинёв
 9. «Динамо» Краснодар
 10. АДК-2 Алма-Ата
 11. «Метрострой» Москва
 12. «Калев» Таллин

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Волкова, Татьяна Вострикова, К.Газизова, Светлана Корытова, Марина Никулина, Ольга Нилова, Валентина Огиенко, Ирина Пархомчук, О.Перминова, Ирина Смирнова, Ольга Толмачёва, Елена Хакимова, Елена Чеснокова. Тренер — Николай Карполь.

 ЦСКА: Е.Бажина, Луиза Дианова, Диана Качалова, Марина Кирьякова, Марина Кумыш, Н.Латина, С.Овчинникова, И.Савина, Юлия Салцевич, Татьяна Сидоренко, Ирина Черкасова, Л.Швецова. Тренер — Юрий Старунский.

 «Коммунальник» (Минск): Галина Вертинская, Ирина Горбатюк, Ирина Железнова, Наталья Козлова, Оксана Образцова, Н.Прасолова, Татьяна Степанова, Наталья Табола, Алла Тетерина, Татьяна Шаповалова, Галина Шевцова, Ирина Ярковенко. Тренер — Владимир Чернов.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив газеты «Советский Спорт» (декабрь 1986 — апрель 1987).

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1987 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1987 году
Чемпионаты СССР в 1986 году
1986 год в волейболе